Высшая лига 1999 () — 25-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 8-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игра прошла в Пилтене.
2 Игра третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

3 Игра второго круга.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 19/09/1999 «Сконто» — «Резекне» 8:0
 Самая крупная победа гостей (+12):
 03/10/1999 «Полицияс ФК» — «Сконто» 0:12
 Наибольшее число голов в одном матче (12):
 03/10/1999 «Полицияс ФК» — «Сконто» 0:12

Лучшие игроки 

 12 сентября 1999 года в игре между «Полицияс ФК» и «Ригой» (0:2) в составе гостей первые 16 минут на поле были шесть иностранных игроков вместо разрешённых пяти. «Риге» было засчитано техническое поражение, клуб был оштрафован на 50 латов.
 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Владимир Директоренко (Рига).
 Лучшими ассистентами были признаны: Владимир Осипов (Лиепая), Петерис Милейка, Янис Пукиянс (оба — Рига).

Турнир дублирующих составов 

 «Динабург» опережает «Металлург» по результатам личных встреч (5:1, 2:1, 0:3, 1:1).
 «Динабургу» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре «Металлург» — «Динабург» (4 августа, 1:2) дисквалифицированного игрока.
 «Полицияс ФК» засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на игру «Металлург» — «Полицияс ФК» (4 сентября).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 1999
 Первая лига Латвии по футболу 1999
 Вторая лига Латвии по футболу 1999

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1999
Футбол в Латвии в 1999 году